Die Saison 2008/09 war die fünfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga der Frauen als dritthöchste Spielklasse. 60 Mannschaften spielten in fünf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga.

Nord 
Meister der Nordgruppe wurde Werder Bremen. Die Abstiegsplätze belegten der TSV Nahe und die TuS Büppel. Aus den Landesverbänden stiegen die TSG Ahlten und die zweite Mannschaft Holstein Kiels auf.

|}

Nordost 
Meister und Aufsteiger wurde der Magdeburger FFC, wohingegen der BSV Grün-Weiß Neukölln und der FSV 02 Schwerin abgestiegen sind. Zur nächsten Saison schloss sich der FFV Neubrandenburg dem 1. FC Neubrandenburg 05 an.

|}

West 
Meister wurde Absteiger FFC Brauweiler Pulheim. Die Abstiegsplätze belegten die Sportfreunde Siegen, der FSC Mönchengladbach und die zweite Mannschaft des FC Gütersloh 2000.

|}

Südwest 
Meister und Aufsteiger wurde die TuS Wörrstadt. Die Abstiegsplätze belegten der FC Bitburg, der FC Elm und die DSG Breitenthal.

 

|}

Süd 
Neu dabei waren der Absteiger aus der 2. Bundesliga, der SC Regensburg, und die Aufsteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg, die SV Eintracht Seekirch, der Aufsteiger aus der Hessenliga der RSV Roßdorf und der Aufsteiger aus der Bayernliga der TSV Pfersee Augsburg. 
Meister und Aufsteiger wurde die zweite Mannschaft des FC Bayern München, wohingegen der TSV Pfersee Augsburg und der TSV Schwaben Augsburg absteigen mussten.

|}

 

2008
Fußballsaison 2008/09